Saucier est un nom commun et un nom propre, nom de famille fréquent au Québec.

Nom commun 
Le saucier était, dans les grandes brigades traditionnelles, le chef de partie qui avait le travail le plus délicat. Les responsabilités de son poste le conduisent souvent vers la fonction de second de cuisine. Le saucier confectionne tous les fonds, sauf les fumets de poisson, toutes les sauces, sauf la hollandaise, toutes les viandes en sauce, , les poêlés, les braisés, les viandes pochées ainsi que les petites garnitures d'accompagnement et d'appellation.

Un saucier est aussi un ustensile de cuisine destiné à confectionner les sauces, les crèmes et les sabayons.

Patronyme 

 Guylaine Saucier (1946-), personnalité canadienne du monde des affaires ;
 Jocelyne Saucier (1948-), écrivaine québécoise ;
 Claude Saucier (1949-), animateur de radio et de télévision québécois ;
 Robert Saucier (1951-), artiste canadien.

Toponymie 
 Saucier, ville du Mississippi créée par des colons canadiens-français à l'époque de la Louisiane française.

Homonymie de patronyme
Métier de la restauration